Oting bezeichnet:
 Dongfeng Oting, Automodell

Oting ist der Nachname von:
 Gait Metodious Oting (* 1983), südsudanesischer Fußballschiedsrichter